Rattay může znamenat:

místní název
 německý název několika obcí, viz Rataje 

příjmení
 Evžen Rattay, český violoncellista